Parochthiphila är ett släkte av tvåvingar. Parochthiphila ingår i familjen markflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Markflugor
Parochthiphila